de afkorting van Programmable Interrupt Controller
 PIC-microcontroller, een microcontroller-familie van Microchip.
 Position Independant Code, een mechanisme voor het verplaatsbaar maken van programma-code op onder andere Unix-systemen.
 Pic, de auteursafkorting van entomoloog Maurice Pic.
 De Peace Implementation Council in Bosnië en Herzegovina.